Gräsmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräsmyrtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Gräsmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (21,7 ha)
Gräsmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Gräsmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn